Vuka peut désigner :

la Vuka, une rivière de Croatie ;
Vuka, une municipalité de Croatie située dans le comitat d'Osijek-Baranja.